St. Johann von Capistran bzw. St. Johannes Capistran steht für folgende Kirchen:

 St. Johannes Capistran (Berlin)
 St. Johann von Capistran (München)
 Eucharistische Gedächtniskirche St. Johann Kapistran

Siehe auch:
 Johannes Capistranus (1386–1456), italienischer Wanderprediger, Heiliger